Blanot (Côte-d'Or)
 Blanot (Saône-et-Loire)